Mi tierra puede referirse a:

Música 
 Mi tierra (1972), álbum de Nino Bravo.
 Mi tierra (1972), canción de Nino Bravo - compuesta por Augusto Algueró y Gefingal.
 Mi tierra (1993), álbum de la cantante Gloria Estefan.
 Mi tierra (1993), canción del álbum Mi tierra de Gloria Estefan.
 Mi tierra (2017), sencillo de Ritmo Peligroso.
Variantes
 La tierra (1998), canción del grupo Ekhymosis.

Periodismo 
 Mi tierra, revista de Orense (1911)
 Mi Tierra Televisión, televisión comarcal de Tenerife, España.